Хитори (, в переводе — один человек) — японская логическая головоломка, опубликованная разработчиком Nikoli.

Правила 
Игровое поле состоит из прямоугольника (квадрата), разбитого на единичные квадратики, каждый из которых содержит одно число. Нужно закрасить некоторые из них по определенным правилам:

 в каждой строке и столбце среди незакрашенных клеток не должно быть одинаковых цифр;
 закрашенные ячейки не могут иметь общих сторон;
 незакрашенные ячейки должны формировать связную систему (то есть с каждой из них можно дойти до любой другой, двигаясь по вертикали или горизонтали)

Основные ходы 
 Если клетка закрашена, то все соседние с ней не являются таковыми. Их удобно обводить кружочком.
 Если ячейка не закрашена, значит, все ячейки с тем же номером в соответствующих столбце и строке должны быть закрашенными.
 Если ячейка отделяет белую часть сетки при закрашивании (то есть сделает ее несвязной), значит, ее закрашивать не надо.
 Если три одинаковых числа идут подряд, центральное должно быть не закрашенным, другие - окрашены. Действительно, если центральное закрашено, то другие - нет, а потому будет два одинаковых числа в строке или столбце.
 Если два одинаковых числа идут подряд, при том, что в той же строке/столбце есть еще одна ячейка с тем же номером, последняя должна быть закрашенной (иначе имеем две соседние закрашенные).
 Если ячейка находится между двумя одинаковыми числами, она должна быть незакрашенной - иначе обе будут незакрашенными и стоять в одной строке/столбце.
 Когда четыре одинаковых числа стоят в ячейках с одной общей вершиной, то две из них закрашены, а две - нет, причем есть два варианта (или верхний левый и нижний правый закрашены, или наоборот). Если квадрат, образуемый ими, находится в углу сетки, то есть только один вариант, потому что в другом нарушается правило о связности.

Ссылки 
 Примеры головоломок на сайте Nikoli
 Tutorial на сайте Nikoli
 ニコリ公式サイト内のひとりにしてくれの紹介
 パズルシリーズVol.10 ひとりにしてくれ（ハドソン

Головоломки
Культура Японии